Marchastel () ist der Name zweier Gemeinden in Frankreich:

 Marchastel (Cantal) im Département Cantal
 Marchastel (Lozère) im Département Lozère